AAAV steht für:
 Advanced Amphibious Assault Vehicle, experimenteller amphibischer Transportpanzer für das United States Marine Corps
 Associazione Astrofili Alta Valdera (Amateur-Astronomen-Vereinigung Alta Valdera)
 Allgemeiner Arbeitskreis Autonomer Verkehrspsychologen

Abkürzung